Administration (latin) omtales i folkemunde som ledelse eller nogle gange forvaltning (svarer til administration).

Administration har flere opslag:
 Virksomhedsadministration
 Offentlig administration
 Lægemiddeladministration - Leveringen af et lægemiddel til en patient.